Literaturzeitung steht für
Allgemeine Literatur-Zeitung
Theologische Literaturzeitung 
Literaturnaja gaseta, russisch
Literární noviny, tschechisch
Literaturen westnik, bulgarisch

Siehe auch
Literaturzeitschrift